Нападение боевиков на Ханкалу (2001) — вооружённая вылазка отряда боевиков, направленная на устрашение силовиков и федеральных сил, а также на общую дестабилизацию обстановки в регионе.

Ход событий 
Бой происходил в окрестностях посёлка и начался 25 июня 2001 года около 20:00 по местному времени. Численность боевиков составляла примерно 35 человек. Они были вооружены лёгким стрелковым оружием и подствольными гранатомётами. Федеральные силы вынуждены были применить артиллерийские орудия и боевые вертолёты. В результате контрудара боевики отступили из Ханкалы. На месте боя были найдены письма, подписанные президентом Ичкерии Масхадовым. В них были требования вывести войска из Чечни. В противном случае угрожали «начать активные боевые и диверсионные атаки действия».

Оценки и мнения 
По словам помощника президента Сергея Ястржембского:

Нападение экстремистов на Ханкалу выглядит театральным жестом, поскольку необходимых сил и средств для этого у них давно уже нет… Сведения о том, что боевики якобы намеревались отбить тело убитого командира, абсурдны по той же причине.

Источники 
 Московский комсомолец
 NEWSru.com 
 Газета.Ru

События 25 июня
События 26 июня
Июнь 2001 года
Сражения Второй чеченской войны
2001 год в Чечне